La Coppa di Francia 2005 è la 29ª Coppa di Francia di pallacanestro maschile.

Squadre
Partecipano 56 squadre (18 iscritte alla LNB Pro A 2004-2005, 17 della Pro B, 17 della Nationale Masculine 1 e 4 della Nationale Masculine 2). Le otto squadre che hanno preso parte al Semaine des As 2005 entrano in gioco direttamente ai sedicesimi di finale.

Partite

Primo turno

Tabellone

Finale

Voci correlate 
LNB Pro A 2004-2005
Semaine des As 2005

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2005
Coppa di Francia di pallacanestro maschile